Гран-при США 1973 года — пятнадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона  года. Автогонки прошли 7 октября 1973 года на трассе Уоткинс-Глен.

Джон Уотсон заменил Рольфа Штоммелена в «Brabham», а Клей Регаццони вернулся в BRM. Жаки Икс присоединился к команде «Frank Williams Racing Cars». На пятничной тренировке Ронни Петерсон попал в аварию, но не получил травм и продолжил выступление. На последних минутах квалификации Франсуа Север вылетел с трассы на высокой скорости, врезался в барьер и погиб на месте. Узнав о трагедии, оба других гонщика «Tyrrell» Джеки Стюарт и Крис Эймон объявили о прекращении участия в Гран-при.

В отсутствие соперников гонка превратилась в бенефис Ронни Петерсона, завоевавшего поул, лидировавшего от старта до финиша и одержавшего победу. Джеймс Хант, финишировавший вторым, установил новое высшее достижение команды «Hesketh Racing», а бронзовый призёр Карлос Ройтеман завоевал второй в сезоне подиум для «Brabham». Набранных очков гонщикам «Lotus» хватило, чтобы обеспечить своей команде победу в Кубке конструкторов.

Гонка 

|}

Ссылки 
 
 
 

1973
Гран-при США